Wilde Camper bezeichnet

 Camper außerhalb offizieller Campingplätze, siehe Wildes Campen
 früherer Name von Jetzt mal Klartext!, Fernsehserie des HR